Yamanaka steht für:

 Yamanaka (Familienname), ein japanischer Familienname
 (18087) Yamanaka, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Yamanaka (Aichi), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Aichi (eingemeindet nach Okazaki)
 Yamanaka (Gifu), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Gifu (eingemeindet nach Sekigahara)
 Yamanaka (Hiroshima), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Hiroshima (eingemeindet nach Mihara)
 Yamanaka (Ishikawa), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Ishikawa (eingemeindet nach Kaga (Ishikawa))
 Yamanaka (Niigata), eine ehemalige Gemeinde in der japanischen Präfektur Niigata (eingemeindet nach Kashiwazaki)
 Yamanaka-See, ein See in der japanischen Präfektur Yamanashi